Helen Chadwick (1953-1996) – artista britannica
 Helen Chadwick (...) – compositrice britannica